Goldsworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Goldsworthy (* 1969), britischer Militärhistoriker
 Andy Goldsworthy (* 1956), britischer Künstler
 Bill Goldsworthy (1944–1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Harry E. Goldsworthy (1914–2022), US-amerikanischer Generalleutnant
 John Goldsworthy (* 1980), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler
 Kay Goldsworthy (* 1956), australische Bischöfin
 Peter Goldsworthy (* 1951), australischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Galsworthy
 Goldsworthy Ridge